Narke är ett släkte av rockor. Narke ingår i familjen Narkidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Narke